Schrägteilung (schräg geteilt) steht für:

 Schrägrechtsteilung in der Heraldik (links oben nach rechts unten)
 diagonale Teilung in der Vexillologie, siehe Flaggen-Bestimmungsschlüssel